Нэгэле — название городов в Эфиопии:
 Нэгэле — город в зоне  региона Оромия.
 Нэгэле — город в зоне  региона Оромия.